Die Scottish Football League Division Two wurde 1907/08 zum 15. Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die fünfzehnte Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two.

In der Saison 1907/08 traten 12 Vereine in insgesamt 22 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit waren die Vereine (mit derselben Punktausbeute) gleich platziert. Die Meisterschaft gewannen die Raith Rovers. Einen Aufsteiger gab es in dieser Saison nicht.

Statistiken

Abschlusstabelle

Weblink

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1907/08
1907 08